

События 
 Консул (единственный) Флавий Инпортун Юниор.
 Завершение захвата франками Южной Франции.
 509—520 — хан жужаней Чэуну.

Родились 
 Император Киммэй, 29-й император Японии.
 Люнэр, святой из Арморики.

Скончались 
 Мак Ниссе, епископ, святой.

См. также